Епископ Иосиф (, в миру Михаил Могырзан, ; ) — архиерей Православной старостильной церкви Румынии, епископ Ботошанский.

Биография 
Родился 3 февраля 1971 года в селе Слатине в многодетной семье (был седьмым сыном среди семнадцати детей) и в крещении получил имя Михаил. Приходится племянником митрополиту Власию (Могырзану).

В 1990 году поступил в братию Спасо-Преображенского Слэтьоарского монастыря и в 1993 году был пострижен в монашество с именем Иосиф и рукоположен в сан иеродиакона.

В 1995 году митрополитом Власием (Могырзаном) в Слэтьоарском монастыре был рукоположен в сан иеромонаха и нёс монастырские послушания.

После кончины епископа , в 2002 году был направлен настоятелем в Дорнелорский монастырь, где продолжил начатое епископом Космой строительство монастырского соборного храма в честь Святых Отцев Первого Вселенского Собора. Возведён в достоинство архимандрита.

16/29 октября 2004 года в Преображенском соборе Слэтьоарского монастыря был рукоположен в сан викарного епископа Ботошанского. Хиротонию совершили: митрополит Слэтьоарский Власий (Могырзан), епископ Нямецкий Демосфен (Йоницэ), епископ Вранчейский Пахомий (Морарь), епископ Бакэуский Геннадий (Георге), епископ Сучавский Софроний (Оцел), епископ Брашовский , епископ Мефонский Амвросий (Бэрд) (Синод противостоящих) и епископ Триадицкий Фотий (Сиромахов) (Болгарская старостильная церковь).

В настоящее время проживает на правах настоятеля в Дорнелорском монастыре.

Примечания 

Епископы Православной старостильной церкви Румынии